Операција Драуфгенгер (нем. -{Operation Draufgänger}-) се може односити на:

 Операција Драуфгенгер јула 1944, операција немачких снага у североисточној Црној Гори јула 1944.
 Операција Драуфгенгер новембра 1944, операција немачких снага на Сремском фронту новембра 1944.